Das Open GDF Suez de Biarritz 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Biarritz. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 5. bis 12. Juli 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Biarritz